Мировая серия 1963 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1963 года. Победителем стала команда «Лос-Анджелес Доджерс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги; X=Иннинг не проводился

Игра #1 
 Дата: 2 октября 1963 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 3 октября 1963 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 5 октября 1963 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #4 
 Дата: 6 октября 1963 года
 Стадион: Dodger Stadium

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1963 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1963 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1963
1963 год в Калифорнии
1963 год в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе